Smidstrup (Gribskov)
 Smidstrup (Vejle)
 Smidstrup (parochie)